Feldhockey-Bundesliga 2012/13 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2012/13 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2012/13 (Herren)